Фердинанд Джованни Шедивы (  ;  — ) — норвежский ,  и  чешского происхождения.

Окончив Пражскую консерваторию, в 1825 году обосновался в Бергене. В 1827—1844 гг. возглавлял оркестр музыкального общества «Гармония». Известны обработки норвежского песенного фольклора, выполненные Шедивым для использования при постановке пьес Генрика Ибсена «Пир в Сольхауге» и «Олаф Лилиенкранц» (1856). Кроме того, Шедивы был одним из первых педагогов Эдварда Грига (сохранился рисунок Грига, изображающий наставника).

Академические музыканты Норвегии